Az evezőbéka-félék (Rhacophoridae) a kétéltűek (Amphibia) osztályába és  a békák (Anura) rendjébe tartozó  család. A családba 2 alcsalád, 21 nem és 428 faj (2020. május 31-i adat) tartozik.

Filogenetikus családfa 

Az alábbi filogenetikus családfát Yu és munkatársai készítették 2008-ban:

Rendszerezés
A családba az alábbi alcsaládok és nemek tartoznak

Buergeriinae alcsalád
Buergeria (Tschudi, 1838) 

Rhacophorinae alcsalád
Beddomixalus Abraham, Pyron, Ansil, Zachariah & Zachariah, 2013
Chirixalus (Boulenger, 1893) 
Chiromantis (Peters, 1854) 
Feihyla (Frost & al, 2006)
Ghatixalus Biju, Roelants & Bossuyt, 2008 
Gracixalus Delorme, Dubois, Grosjean & Ohler, 2005 
Kurixalus (Ye, Fei & Dubois In Fei, 1999) 
Leptomantis Peters, 1867
Liuixalus Li, Che, Bain, Zhao & Zhang, 2008
Mercurana Abraham, Pyron, Ansil, Zachariah & Zachariah, 2013
Nasutixalus Jiang, Yan, Wang & Che, 2016
Nyctixalus (Boulenger, 1882)
Philautus (Gistel, 1848)
Polypedates (Tschudi, 1838)
Pseudophilautus (Tschudi, Laurent, 1943
Raorchestes  Biju, Shouche, Dubois, Dutta & Bossuyt, 2010 
Rhacophorus (Kuhl & Hasselt, 1822), 
Taruga Meegaskumbura, Meegaskumbura, Bowatte, Manamendra-Arachchi, Pethiyagoda, Hanken & Schneider, 2010
Theloderma (Tschudi, 1838)
Zhangixalus Li, Jiang, Ren & Jiang, 2019

Jegyzetek

Források 

ITIS szerinti rendszerbesorolása
 Amphibian Species of the World 6.0
 Az Evezőbéka-félék (Rhacophoridae) az Amphibiaweb oldalon

További információk 

Képek az interneten az evezőbéka-félékről

 
Kétéltűcsaládok